Хисматов () — это татарская фамилия:

 Хисматов, Асхат Асадуллович (род. 1952) — татарский актёр.
 Хисматов, Мухамедьян Фазыльянович (1930—2010) — советский и российский географ.